Алондра има више значења:

 Алондра
 Алондра (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алондра (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алондра (Јаскукул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику